IA, Ia, ia, iá, I.A. o i.a. pueden significar:

Arte y medios audiovisuales 
 Ia (novela), novela de 1892 de Arthur Quiller-Couch
 Inteligencia artificial (single), sencillo del grupo Aviador Dro.

Ciencia y tecnología

Arqueología 
 Arqueología industrial (Industrial archaeology)
 Edad del Hierro (Iron Age)
 IA, revista de la Sociedad de Arqueología Industrial

Biología y medicina 
 Ia (genus), género de murciélagos vespertiliónidos
 IA (quimioterapia), con idarubicina y citarabina
 Fase Ia, fase de un ensayo clínico
 Incidencia acumulada, proporción de individuos sanos que desarrollan una enfermedad a lo largo de un período determinado
 Inhibidor de aromatasa, medicamento que inhibe la enzima aromatasa

Informática 
 Inteligencia artificial, área de la psicología cognitiva y la informática
 IA (software), banco de voz para el software Vocaloid 3, basado en la voz de la cantante Lia
 IA, arquitectura Intel en las gamas de microprocesadores:
 IA-4,  arquitectura Intel, 4 bits
 IA-8,  arquitectura Intel, 8 bits
 IA-16, arquitectura Intel, 16 bits
 IA-32, arquitectura Intel, 32 bits
 IA-64, arquitectura Intel, 64 bits
 Autenticación implícita (Implicit authentication), mediante un dispositivo inteligente
 Amplificación de la inteligencia (intelligence amplification) a través de la tecnología
 Agente inteligente (Intelligent agent), en inteligencia artificial
 Arquitectura de la información (Information architecture), el diseño estructural de la información compartida
 Aseguramiento de la información (Information assurance), tratando con los aspectos de confianza de la información

Otros usos en ciencia y tecnología 
 Grupo IA (o Grupo Ia), designación obsoleta para los elementos del grupo 1
 Supernova de tipo Ia, subtipo de supernova de tipo I

Lenguajes 
 Interlingua, idioma artificial, código ISO 639 alpha-2 (ia)
 -ia, sufijo indoeuropeo que se añade al final de un gentilicio para formar el nombre de un territorio
 Ia (cuneiforme), signo en escritura cuneiforme
 Iä, palabra ficticia en las obras de H. P. Lovecraft
 Inter alia (i.a.), término en latín que significa "entre otras cosas"
 Aumentada individual (Individual augmentee), militar asignado temporalmente a una unidad
 Agresión indecente (Indecent assault), delito sexual
 Evaluación de impacto (Impact assessment) de políticas públicas

Empresas y organizaciones 
 Indian Army, Ejército de India
 Indonesian Army, Ejército de Indonesia
 Ikasle Abertzaleak, asociación de estudiantes vascos, España
 Izquierda Anticapitalista, organización política socialista revolucionaria, España
 Iraqi Airways, aerolínea en el código IATA (IA)
 Indian Airlines, aerolínea en el código IATA (IC)
 Indiana Academy, escuela
 International Academy, Bloomfield Hills, Míchigan, Estados Unidos
 International Artists, sello discográfico
 Internet Archaeology, revista electrónica
 Internet Archive, creadores de Wayback Machine
 Instituto de Acústica, centro de investigación perteneciente al CSIC, España
 Instituto de Arqueología, Academia China de Ciencias Sociales
 Instituto de Arte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
 International Alliance of Theatrical Stage Employees (IATSE), que también se conoce por IA
 International Artists, sello discográfico
 Prefijo de modelo de aeronave de Fábrica Argentina de Aviones

Personas 
 Ia de Persia, santa mártir del , se celebra el 11 de septiembre
 Ia de Cornualles, evangelista y mártir de los siglos V o VI, se celebra el 3 de febrero

Lugares 
 Ia, localidad de la isla de Santorini, Islas Cícladas, Egeo Meridional, Grecia
 Ia, localidad del Condado de Murrindindi, Estado de Victoria, Australia
 Iowa, Estados Unidos (abreviatura postal)
 Río Iá, río del estado de Amazonas, Brasil

Otros 
 Iá o Ialorichá, sacerdotisas del culto afrobrasileño candomblé.